Saint-Broingt ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Marne:
 Saint-Broingt-le-Bois
 Saint-Broingt-les-Fosses

Siehe auch:
 Saint-Broing